Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Elise Burgin e Rosalyn Fairbank.

Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3 Hana Mandlíková e Wendy Turnbull.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
  Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
  Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (finale)
  Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
  Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (semifinali)
  Gigi Fernández /  Robin White (quarti di finale)
  Zina Garrison /  Kathy Rinaldi (quarti di finale)

 Eva Pfaff /  Andrea Temesvári (terzo turno) 
 Betsy Nagelsen /  JoAnne Russell (terzo turno) 
 Alycia Moulton /  Anne White (terzo turno) 
 Candy Reynolds /  Anne Smith (terzo turno) 
 Carling Bassett /  Bonnie Gadusek (secondo turno) 
 Lori McNeil /  Catherine Suire (terzo turno) 
 Terry Holladay /  Sharon Walsh-Pete (primo turno) 
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1986